Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Tom Okker 7-6, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 John Newcombe (campione)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Rod Laver (terzo turno)
 Tom Okker (finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Marty Riessen (quarti di finale)
 Roy Emerson (terzo turno)

 Marty Riessen (terzo turno)
 Tom Okker (semifinali)
 Pancho Gonzales (primo turno)
 Bob Maud (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1971